"Cry Baby", canção do duo Jemini que representou o Reino Unido no Festival Eurovisão da Canção, de 2003
"Crybaby", canção da cantora estaduidense Mariah Carey, presente no álbum Rainbow, de 1999

Dunlop Cry Baby, wah-wah fabricado pela Dunlop
Cry-Baby, filme de comédia dos Estados Unidos, de 1990
Cry-Baby, musical baseado no mesmo filme
Cry Baby, álbum da cantora norte-americana Melanie Martinez, de 2015
Cry Baby Tour, turnê de divulgação do supracitado álbum
Ou ainda:
"Cry Baby Cry", canção dos Beatles, de 1968

Desambiguação